Церква:

 Церква — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Балчик.
 Церква — река в России, протекает в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.